Holtum bezeichnet
 Holtum (Duisburg-Mündelheim), einen Ortsteil des Duisburger Stadtteils Mündelheim
 Holtum (Geest), ein Ortsteil der Gemeinde Kirchlinteln im deutschen Landkreis Verden, Niedersachsen
 Holtum-Marsch, ein Ortsteil der Gemeinde Blender im deutschen Landkreis Verden, Niedersachsen
 Holtum (Niederlande), ein Dorf der Provinz Limburg (Niederlande)
 Holtum (Werl) (Nordrhein-Westfalen), ein zur Stadt Werl gehörendes Dorf
 Holtum (Wegberg), ein zur Stadt Wegberg gehörendes Dorf